El apellido Coutinho es de origen portugués. Puede referirse a:

Personas

 Afrânio Coutinho, profesor, crítico literario y ensayista brasileño.
 Amador Coutinho de Coss, político y jurista Mexicano. (1896-1966).
 António José da Silva Coutinho, Apodado o Judeo (el Judío), fue un dramaturgo Luso-brasileño, ejecutado por la Inquisición en el S. XVIII.
 Álvaro Goncalves Coutinho, Más conocido por O Magriço fue un guerrero portugués, del S. XIII.
 António Alva Rosa Coutinho, almirante y político portugués.
 António Luís José Francisco Xavier Pereira Coutinho Pacheco de Vilhena e Brito de Mendonça Botelho, noble portugués.
 Antônio Wilson Vieira Honório, futbolista brasileño.
 António Xavier Pereira Coutinho, biólogo portugués.
 Bruno Coutinho Martins, futbolista brasileño.
 Carlos Viegas Gago Coutinho, marino e historiador portugués.
 Cláudio Coutinho, entrenador de fútbol brasileño.
 Francisco Pereira Coutinho, hidalgo portugués con actuación en el Brasil colonial.
 Eduardo Coutinho, guionista y productor brasileño.
 Geisa Coutinho, atleta brasileña.
 Gonçalo Vasques Coutinho, fue un distinguido guerrero y noble portugués del S. XIV.
 Germán Coutinho, político uruguayo.
 Gino Coutinho, futbolista brasileño.
 Jerónimo António Pereira Coutinho Pacheco de Vilhena e Brito, noble portugués.
 José Bezerra Coutinho, obispo católico brasileño.
 Philippe Coutinho, futbolista brasileño.
 Vasco Fernandes Coutinho, fue un distinguido noble portugués del S. XV.

Otros
 Clase João Coutinho, serie de seis corbetas construidas para la Marina Portuguesa.
 Estación Fradique Coutinho, estación de metro en San Pablo, Brasil.
 Marquesado de Pereira Coutinho, título nobiliario español.